Ви́ктор Васи́льевич Бо́ндарь (; род. 5 ноября 1975 года, Ленинград, СССР) — народный депутат Украины, руководитель депутатской группы «За будущее» в Верховной Раде Украины.

Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова.

Депутат Верховной рады Украины VII и VIII и IX созывов.

Кандидат на президентских выборах 2019 года.

Биография 
Родился в семье военного. В 1982 году семья вернулась в Киев.

Учился в Киевском суворовском военном училище (вып. 1992).
Окончил с отличием Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение», учился в 1992—1997 годах.

В 2004 году окончил Национальный технический университет «Киевский политехнический институт» по специальности «информационные управляющие системы и технологии», аналитика компьютерных систем).

Кандидат юридических наук.

В 1993—1996 годах вместе с партнером учредил и управлял юридической фирмой «Сталкер».

В 1996—1997 годах — советник по юридическим вопросам президента АО «Финансово-промышленная группа „Сигма“» (Харьков).

В 1997—1999 годах — заместитель директора ООО «Европейский фонд развития» (Харьков).

В 1999—2000 годах — глава правления ОАО «Донецкий мясокомбинат».

С июля по сентябрь 2000 года — вице-президент ООО «Украинские коммуникации» (Киев).

В 2000—2005 годах — руководитель Центра информационных ресурсов департамента внутренней политики, заместитель директора Департамента связей с Верховной Радой Украины, начальник управления стратегии развития информационных ресурсов и технологий Секретариата Кабинета Министров Украины.

С июня по сентябрь 2005 года — и. о. первого заместителя Министра транспорта и связи Украины

С 28 сентября 2005 по 4 августа 2006 министр транспорта и связи Украины. (О своём назначении рассказывал: «Вел переговоры в Китае, когда мне позвонили (не буду говорить кто) и сказали: „Предлагаем быть министром. Да или нет? Можем дать два часа на раздумья“. Я говорю: „Конечно, да“. Второй раз такое могут и не предложить. Буду браться»".) Став министром в 29 лет, являлся самым молодым членом правительства.

С сентября 2006 по сентябрь 2007 года — заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктора Балоги. Курировал вопросы региональной политики и кадров.

С сентября по декабрь 2007 года — и. о. главы Днепропетровской облгосадминистрации.

С декабря 2007 по 4 февраля 2010 года — глава Днепропетровской облгосадминистрации. Перед увольнением с поста главы облгосадминистрации депутаты Днепропетровского облсовета выразили недоверие Бондарю. Он открыто заявлял о своей поддержке на президентских выборах Премьер-министра Юлии Тимошенко, тогда как большинство в Днепропетровском облсовете принадлежало Партии регионов, лидер которой Виктор Янукович являлся её соперником.

С мая 2010 по 15 марта 2011 года — заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Игоря Калетника.

17 марта 2011 года назначен директором организационно-распорядительного департамента таможенной службы Украины.

На выборах в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года прошел как самовыдвиженец по мажоритарной системе по 191-му округу и стал народным депутатом 7-го созыва. Вошел в состав фракции Партии регионов. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений. 19 февраля 2014 года Бондарь заявил о выходе из состава фракции Партии регионов. Бондарь заявил, что решение о выходе из фракции принял после того, как сотрудники СБУ Хмельницкой области (округ, по которому баллотировался Бондарь находится в этой области) открыли огонь по активистам местного Евромайдана. После выхода из парламентской фракции Партии регионов Виктор Бондарь совместно с другими депутатами-мажоритарщиками основали новую парламентскую группу «Суверенная Европейская Украина».

Избран народным депутатом Украины на парламентских выборах 2014 года по избирательному округу № 191 Хмельницкая область. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины.

В мае 2015 года был выбран главой партии "Возрождение". C 5 октября 2017 года — глава депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной Раде Украины.

4 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Виктора Бондаря кандидатом в Президенты на очередных выборах 31 марта.

Избран народным депутатом Украины на парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по избирательному округу № 191 Хмельницкая область. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

С сентября 2019 года по июль 2022 года - руководитель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Украины.

С июля 2022 года - внефракционный.

Уголовное дело 
16 июня 2010 (когда начались первые аресты соратников Тимошенко) Виктор Бондарь сделал заявление, что вообще уходит из политики.

Тем не менее, 24 декабря 2010 Бондарь был арестован — дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.194 и ст.353 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, имущественный ущерб в особо крупных размерах, сопряженное с самовольным присвоением властных полномочий). Согласно материалам дела, эти действия повлекли ущерб государству на сумму более пяти с половиной миллионов гривен. Большинство экспертов склоняются к мнению, что арест был политически мотивированным и носил незаконный характер. Виктора Бондаря обвинили в пособничестве в умышленном уничтожении незавершенного строительства автовокзала «Теремки» в Киеве в 2006 году (тогда Бондарь работал в правительстве Еханурова в должности заместителя министра транспорта Евгения Червоненко), мол, его действия повлекли убытки государству на сумму более пяти с половиной миллионов гривен (то есть около $ 1 млн). Его арест генпрокурор Пшонка прокомментировал как доказательство того, что «власть Януковича» арестовывает не только оппозиционеров, но и «чиновников своего правительства». Таким образом Пшонка пытался оправдать преступные действия тогдашнего правительства и отвлечь внимание от «политических» арестов оппозиции.

Под арестом Бондарь находился всего несколько дней, а уже 28 декабря 2010 его освободили под «подписку о невыезде».

Несмотря на «подписку о невыезде» и следствие, Бондарь не был освобожден от должности заместителя председателя Таможенной службы. 23 марта 2011 Указами Президента Януковича с занимаемых должностей освобождены заместители председателя Государственной таможенной службы: Виктор Бондарь, Сергей Семка, Игорь Тимофеев, Геннадий Георгиенко, Павел Пашко, но все они по приказу главы ГТСУ Игоря Калетника предназначены директорами департаментов ГТСУ. То есть Бондарь продолжал работать руководителем департамента Государственной таможенной службы.

Только 27 сентября 2012 стало известно, что ещё в сентябре 2011 года — дело против Бондаря закрыли «за отсутствием состава преступления».

Политические взгляды 
С июля 2008 по апрель 2009 года — заместитель лидера партии «Единый Центр», инициатива о создании которой принадлежала главе администрации президента Ющенко — Виктору Балоге. Организовав финансирование партийной ячейки в Днепропетровской области в результате противоречий о роли партии в президентских выборах — написал заявление о выходе из партии и публично заявил о намерении в дальнейшем избегать партийного членства.

С апреля 2009 года Бондарь беспартийный.

После первого тура президентских выборов-2010 (когда президент Ющенко набрал лишь около 5 % голосов) в январе 2010 года Виктор Бондарь начал работать на победу Юлии Тимошенко, несмотря на то, что президент Виктор Ющенко фактически работал на победу Януковича, призывая «оранжевого избирателя» голосовать"против всех". 4 февраля 2010 президент Ющенко уволил Виктора Бондаря с должности губернатора (председателя Днепропетровской облгосадминистрации) — 7 февраля состоялся решающий Второй тур президентских выборов-2010. Сам Бондарь также отмечал, что его увольнение с должности председателя ОГА было абсолютно политическим и связано с отказом помогать Ющенко-Януковичу во время президентских выборов.

В мае 2012 года, оставив работу в таможне, начал активную избирательную кампанию в 191 мажоритарном округе, откуда является выходцем. Его основным оппонентом по округу был кандидат от Партии Регионов глава Хмельницкого облсовета Николай Дерикот. В результате чего беспартийному Бондарю в ходе кампании пришлось противостоять админресурсу. По результату подсчета голосов Виктор Бондарь набрал на 4,66 % (на 4117 голосов) больше своего оппонента от власти. Виктор Бондарь победил на выборах по 191 округу, получив 25,40 % голосов (22 449).

В 2014 году Виктор Бондарь победил на том же 191 мажоритарном округе в Хмельницкой области. Его основным оппонентом был кандидат от партии власти "Блок Петра Порошенка" Денис Москаль. Повторная борьба с админресурсом и в результате победа Виктора Бондаря с результатом 18,61% голосов (15246) на 4,09% больше, чем у главного оппонента.

В 2019 году на выборах в Верховную Раду Украины Виктор Бондарь в третий раз побеждает на 191 округе Хмельницкой области с результатом 30,63%, опережая главного оппонента от партии "Слуга народа" Марину Потапову. В этот раз Виктора Бондаря поддержали 21514 избирателей округа.

Личная жизнь 
Разведён, воспитывает троих сыновей и дочь.

Увлекается IT-технологиями и дайвингом.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени.
 Офицер ордена «За заслуги перед Литвой» (13 ноября 2006 года, Литва).
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины.
 Почётная грамота Верховной Рады Украины.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Бондарь — ЛІГА:Досье // Биография и фото Виктор Бондарь
 Виктор Бондарь в Facebook
 Виктор Бондарь в Facebook
 Виктор Бондарь в YouTube

Выпускники Киевского суворовского военного училища
Выпускники Киевского политехнического института
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Юристы Украины
Министры транспорта и связи Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены партии «Единый центр»
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Политики XXI века
Министры инфраструктуры Украины